El término acertijo puede referirse, en esta enciclopedia:
 
 al acertijo lógico, enigma cuyo enunciado es una situación paradójica o un juego de palabras;
 a la adivinanza, acertijo generalmente para niños, con enunciado en forma de rima;
 al Acertijo, nombre con que se conoce en español a Riddler, personaje de ficción enemigo de Batman.

Enlaces externos